King est un mot anglais signifiant roi.

Patronyme 

 Adrienne King (1955-) actrice, danseuse et peintre américaine ;
 Alan King (1927-2004), acteur et producteur américain ;
 Alan R. King (1954-2019), linguiste britannique ;
 Albert Freeman Africanus King (1841-1914), médecin américain ;
 Albert King (1923-1992), guitariste et chanteur de blues américain ;
 Alexander King (1909-2007), scientifique chimiste britannique, cofondateur du Club de Rome
 Allan King (1930-2009), réalisateur, producteur et scénariste canadien ;
 Allyn King (1899-1930), actrice américaine ;
 Alta King (1899-1981), danseuse et chanteuse de comédie musicale américaine ;
 Anna King (1937-2002), chanteuse américaine de soul ;
 B. B. King (1925-2015), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Bart King (1873–1965), joueur américain de cricket ;
 Ben E. King (1938-2015), chanteur américain ;
  ;
 Bernard King (1956-), joueur américain de basket-ball ;
 Bernard King (1981-), joueur américain de basket-ball ;
 Bernice King (1963-), pasteure américaine, fille de Martin Luther King ;
 Billie Jean Moffitt King (1943-), joueuse de tennis américaine ; 
 Braden King (1971-), réalisateur américain ;  
 Bruce King (1924-2009), homme politique américain ;
 Burton L. King (1877-1944), réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain ;
 Cammie King (1934-2010), actrice enfant américaine ;
 Carole King (née en 1942), chanteuse, compositrice et musicienne américaine ;
 Cecil King (1881-1942), peintre anglais ;
  ;
 Charles Daly King (1895-1963), psychologue et écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Charles Spencer King (1925-2010), ingénieur automobile britannique ;
  ; 
 Claire King (1962-), actrice britannique ;
 Clarence King (1842-1901), géologue américain ; 
 Claude King (1875-1941), acteur anglais ;
  (1923-2013), chanteur et compositeur américain de musique country ;
  ;
 Conant King (1958-), appelé aussi Charles King, athlète américain ;
 Dwayne « D. J. » King (1984-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  ;
  ;
 David A. King (1941-), historien de l’astronomie et orientaliste britannique ;
 Dennis King (1897-1971), acteur britannique ;
 Dennis King, homme politique canadien ;
 Derek King (1967-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Diana King (née en 1970), chanteuse jamaïcaine ;
 Douglas King (1877-1930), homme politique britannique ;
 Earl King (1934-2003), chanteur de blues américain ;
  ;
 Ellen King (1909-1994), nageuse écossaise ;
 Emmett King (1865-1953), acteur américain ;
 Emmit King (1959-2021), athlète américain, spécialiste des épreuves de sprint ;
 Ernest Joseph King (1878-1956), amiral de la flotte de l’US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Evelyn King (1960-), chanteuse américaine ;
 Frank King (1892-1958), auteur britannique de roman fantastique et de roman policier ;
 Frank King (1883-1969), auteur américain de bandes dessinées ;
 Frankie King (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 Freddie King (1934-1976), guitariste et chanteur de blues américain ;
 
  ;
 George Edwin King (1839-1901), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
 George Gordon King (1807-1870), homme politique aux États-Unis ;
 Gerard King (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 Gregory King (1648-1712), statisticien britannique ;
  ;
 Henry C. King (1915-2005), astronome et un écrivain britannique ;
 Horace King (1901-1986), homme d'État britannique ;
 I. Marlene King (1962-), scénariste, productrice et réalisatrice américaine ;
 Inge King (1915-2016), sculptrice germano-australienne ;
 Iris Winnifred King (1910-2000), femme politique jamaïcaine ;
 Isabella King (1992-), coureuse cycliste australienne ;
  ;
 Jaime King (1979-), actrice américaine ;
  ;
 
  ;
  ;
 Jessie Marion King (1875-1949), illustratrice britannique de livres pour enfants ;
  ;
  ;
 Joelle King (1988-), joueuse de squash néo-zélandaise ;
 Joey King (1999-), actrice américaine ;
  ;
 John King, Jr. (né en 1975), homme politique américain ;
 Jonathon King (1967-), écrivain et journaliste américain, auteur de roman policier ;
 Joshua King (1798-1857), mathématicien anglais ;
 Joshua King (1992-), footballeur norvégien ;
 Julie Rivé-King (1854-1937), pianiste et compositrice américaine ;
 Kerry King (1964-), guitariste américain du groupe Slayer ;
 Larry King (1933-2021), journaliste, animateur de radio et de télévision américain ;
 Leon King (2004-), footballeur écossais ;
 Leonora King (1851-1925), médecin et missionnaire canadienne ;
  ;
 Lilly King (1997-), nageuse américaine, spécialiste des épreuves de brasse ;
 Lily King (née en 1963), écrivaine américaine ;
 Lorelei King (née en 1953), actrice et scénariste américaine ;
 Loretta King (1917-2007), actrice américaine ;
 Louis King (1898-1962), réalisateur américain ;
 Louis King (1999-), joueur de basket-ball américain ;
 Marquis Amonte King, dit Shy Glizzy (né en 1992), rappeur américain ;
 Martin Luther King, (1929-1968), pasteur baptiste afro-américain, défenseur des noirs aux États-Unis ;
 Mary King (1961-), cavalière britannique ;
 Matt King (né en 1968), acteur et scénariste britannique ;
 Maurice King (1934 ou 1935-2007), joueur américain de basket-ball ;
 Michel King (né en 1930), peintre de Marine français ;
 Nicole King (1970-), biologiste américaine ;
 Nigel King (1970-), skipper britannique ;
 Owen King (1977-), écrivain américain ;
 Patrick King (1970-), joueur allemand de basket-ball ;
  ;
 Pearl King (1918-2015), psychanalyste britannique
 Pee Wee King (1914-2000), musicien et compositeur de musique country américain ;
 Perry King (1948-), acteur et réalisateur américain ;
  ;
  ;
 Peter T. King (1944-), homme politique américain ;
 Philip Gidley King (1758–1808), officier de marine britannique et administrateur colonial ;
 Philip Parker King (1793-1856), un des premiers explorateur des côtes australiennes ;
  ;
  ;
  ;
 Phyllis King (1905-2006), joueuse de tennis britannique ;
 Regan King (1980-), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Rich King (1969-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
  ;
 Rodney King (1965-2012), personnalité américaine relié aux émeutes de 1992 à Los Angeles ;
  ;
 Savannah King (1992-), nageuse canadienne ;
 Stacey King (1967-), joueur américain de basket-ball américain ;
 Stephen King (né en 1947), écrivain américain ;
 Steve King (1949-), homme politique américain ;
 Ted King (1983-), coureur cycliste américain ;
 Thea King (1925-2007), clarinettiste britannique ; 
 Thérèse King (1934-2015), femme politique sénégalaise ;
 Vania King (1989-), joueuse de tennis américaine ;
  (1901-1985), musicien, compositeur et chef d’orchestre américain ;
  ;
 William Lyon Mackenzie King (1874-1950), premier ministre du Canada.
 Willie King (1943-2009), musicien de blues américain ;
 Wright King (1923-2018), acteur américain ;
 Yolanda King (1955-2007), actrice, auteure et productrice américaine ;
 Zach King (1990-), cinéaste et youtubeur américain ;
 Zalman King (1942-2012), producteur, scénariste, acteur, réalisateur et directeur de la photographie américain.

Dans la fiction 
 Tara King, personnage de la série Chapeau melon et bottes de cuir.
 King, personnage du manga One Piece.
 Elektra King, personnage dans Le monde ne suffit pas.

Pseudonyme 

 King, personnage du jeu vidéo Art of Fighting ;
 King, personnage du jeu vidéo Tekken ;
 King Eric, surnom du footballeur Éric Cantona ;
 King Ov Hell, ancien bassiste du groupe de black metal norvégien Gorgoroth ;
 King Tubby, ingénieur du son jamaïcain père de la dub ;
 Bradley King (1894-1977), scénariste, dramaturge et écrivain américaine ;
 Gaby King (1945-), chanteuse allemande ;
 Morgana King (1930-2018), actrice et chanteuse de jazz américaine ;
 Silver King (1968-2019), catcheur mexicain.

Toponyme 

plusieurs pays
  ;

,  et 
  ;

 et 
  ;

 King, canton canadien de l’Ontario ;
 King, station de la ligne Yonge-University-Spadina du métro de Toronto, au Canada ;

 King, en Caroline du Nord ;
 King, en Indiana ;
 King, en Virginie-Occidentale ; 
 King, en Virginie-Occidentale ; 
 King, au Wisconsin ; 
 King, au Wisconsin.

Titres 

 King, un film Indien ;
 King, un album du groupe Belly ;
 King, un album du rappeur T.I. ;
 King, une série télévisée américaine diffusée en 1978 ;
 Jessica King, une série télévisée canadienne ;
 King, une chanson du groupe britannique Years & Years ;
 King, un film français de 2022.

Entreprises 
 King, une entreprise britannique de jeux vidéo
 King Jouet, un distributeur de jouets
 King Musical Instruments, un facteur d'instruments de musique américain
 King Records, un label indépendant américain
 King Records, un label japonais

Divers 
 Le King, Elvis Presley
 Milieu King A et milieu King B, deux milieux de culture utilisés en microbiologie
 King Kong, un gigantesque singe de fiction
 Planisphère de King-Hamy, une des plus anciennes cartes contenant une représentation du Nouveau Monde

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais